ULR est un sigle désignant :

 l'Union libérale-radicale (parti politique suisse)